Downham kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Downham, Lancashire, civil parish, England, 
 Downham, Cambridgeshire, civil parish, England, 
 Downham, Essex, ort, England, 
 Downham, London, ort, England, 
 Downham, Northumberland, ort, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar